Krinelbol est un nom de plume utilisé par :

 Laurent Angliviel de La Beaumelle (1727-1773), homme de lettres français
 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (1707-1777), écrivain français

Pseudonyme anagramme